

Персоналії 

 Арнольд Перальта (ісп. Arnold Peralta, нар. 29 березня 1989, Ла-Сейба—10 грудня 2015) — гондураський футболіст.
 Енріке Перальта Асурдіа, Альфредо Енріке Перальта Асурдіа (ісп. Alfredo Enrique Peralta Azurdia; 17 червня 1908 — 18 лютого 1997) — гватемальський політик, президент країни у 1963–1966 рр.
 Луїс Перальта (ісп. Luis Peralta, нар. 12 жовтня 1988) — нікарагуанський футболіст.
 Орібе Перальта (ісп. Oribe Peralta, нар. 12 січня 1984, Торреон) — мексиканський футболіст.
 Яміль Перальта (1991) — аргентинський боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.

Географічні об'єкти 

 Перальта-де-Алькофеа (ісп. Peralta de Alcofea) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска. 
 Перальта-де-Каласанс (ісп. Peralta de Calasanz, кат. Peralta i Calassanç) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска.
 Перальта (ісп. Peralta) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра. Населення — 6056 осіб (2009).